Pignatti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sandro Pignatti
 Sandro Alessandro Pignatti